Polazzo – frazione di Fogliano Redipuglia, provincia di Gorizia, Friuli-Venezia Giulia

Persone 
 Derna Polazzo – cestista e velocista italiana
 Francesco Polazzo – pittore italiano
 Secondo Polazzo – politico italiano